Адабія — бухта в Червоному морі
 Адабія — село в Єгипті, губернаторство Суец
 Рас-ель-Адабія — мис в Червоному морі